Fayetteville kan syfta på flera amerikanska orter

 Fayetteville, Alabama
 Fayetteville, Arkansas
 Fayetteville, Georgia
 Fayetteville, New York
 Fayetteville, North Carolina
 Fayetteville, Ohio
 Fayetteville, Pennsylvania
 Fayetteville, Tennessee
 Fayetteville, Texas
 Fayetteville, West Virginia

Se även 
 Fayette
 La Fayette
 Lafayette